Contea di Wise o Wise County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Wise (Texas)
 Contea di Wise (Virginia)